Volejbalu na Letních olympijských hrách 2000 patřila dvě sportoviště – Sydney Entertainment Centre v Darling Harbouru a Pavilón 4 v Olympijském parku v Homebush Bay. Soutěže mužů a žen měly stejný formát pro šestnáct družstev. Soutěže zaplnily celý program her zahájení do zakončení. Volejbalové soutěže rozšířily i turnaje v plážovém volejbalu.

Průběh soutěží 
V základní skupině turnaje mužů sice Jugoslávci prohráli první dva zápasy s Ruskem a Itálií, ale pak se dostali na vítěznou vlnu a došli si i pro zlato. Překonali i bojovné Nizozemce, kteří ve čtvrtém setu čtvrtfinále vyhráli 32:30 a v tie-breaku donutili Jugoslávii bojovat až do stavu 17:15. Další dva zápasy o medaile už Jugoslávci zvládli ve vítězné euforii bez ztráty jediné sady, finále vyhráli jen za hodinu a osm minut a poprvé v historii získali olympijské zlato. Pro Rusko to přesto znamenalo návrat na medailové stupně po dvou zklamáních ze sedmého místa na olympiádě v Barceloně a čtvrtého o čtyři roky později v Atlantě.

Kubánky skončily druhé ve skupině B ženského turnaje, když v souboji o první místo podlehly Rusku 2:3, navzdory vedení 2:1 na sety. V semifinále už prohrávaly 1:2 na sety, ale otočily zápas s Brazílií a postoupily do finále, ve kterém znovu narazily na Rusko, které rovněž po pětisetové bitvě vyřadilo Spojené státy americké. Rusky pod vedením legendárního kouče Nikolaje Karpola vyhrály první dva sety v dramatických koncovkách finále, druhý z nich po 30minutové bitvě 34:32. Potom se ale obraz hry radikálně změnil a zbylé tři sety připadly poměrně jednoznačně Kubánkám. Kuba tak dovršila zlatý olympijský hattrick a udržela neporazitelnost na velkých soutěžích počínající od olympiády v Barceloně. Na všech třech zlatých medailích se podílelo sedm hráček (Regla Bellová, Marlenis Costová, Ana Fernandesová, Idalmis Gatová, Lilia Izquierdová, Alejandrina Luisová a Regla Torresová).

Turnaj mužů

Skupiny 

V = výhry, P = porážky.

Vyřazovací boje

O 5.–8. místo

Finále

Konečné pořadí

Turnaj žen

Skupiny 

V = výhry, P = porážky.

Vyřazovací boje

O 5.–8. místo

Finále

Konečné pořadí

Odkazy

Reference

Související články 
 Letní olympijské hry 2000
 Plážový volejbal na Letních olympijských hrách 2000

Externí odkazy 
 
 

Sporty na Letních olympijských hrách 2000
Volejbal na letních olympijských hrách
Volejbal v roce 2000
Volejbal v Austrálii